Лас Ломас има више значења:
 Лас Ломас (Калифорнија)
 Лас Ломас (Тексас)